John Strachan ist der Name folgender Personen:

* John Strachan (Geistlicher) (1778–1867), kanadischer anglikanischer Geistlicher, Bischof von Toronto
 John Strachan (Linguist) (1962–1907), britischer Linguist
 John Paul Strachan, Direktor des  Peter Grünberg Institute (PGI-14) for Neuromorphic Compute Nodes am Forschungszentrum Jülich
 John R. Strachan (1895–1970), US-amerikanischer Tennisspieler